Évregnies, Nederlands: Evernijs, een deelgemeente van Estaimpuis
 Cras-Avernas, een deelgemeente van Hannuit